Ernst Löschner ist der Name folgender Personen:

* Ernst Löschner (Chorleiter) (* 1929), deutscher Chorleiter
 Ernst Löschner (Bankmanager) (* 1943), österreichischer Banker und Philanthrop